FBV steht für:

 Fahrzeug-Betriebs-Verordnung
 FinanzBuch Verlag
 Frauenbildungsverein
 Frischbetonverbund-Systeme, als zusätzliche Abdichtungsmaßnahme bei wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen („Weiße Wannen“)

FbV steht für:

 Führerbremsventil

FBV